Очередные всеобщие выборы состоялись в Бразилии в октябре 2022 года. На них были избраны президент и вице-президент Бразилии, Национальный конгресс Бразилии, губернаторы, вице-губернаторы и законодательные органы штатов.

По состоянию на октябрь 2021 года в Бразилии зарегистрировано более 146 миллионов избирателей.

Избирательная система

Президентские выборы 
Президент Бразилии избирается в два тура. Граждане могут выдвигать свои кандидатуры на пост президента и участвовать в всеобщих выборах, которые проводятся в первое воскресенье октября (в данном случае, 2 октября 2022 года). Если кандидат получает более 50 % голосов избирателей, он или она объявляется избранным. Если 50 % порог не проходит ни один кандидат, второй раунд голосования проводится в последнее воскресенье октября (в этом случае, 30 октября 2022 года). Во втором туре могут участвовать только те два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов в первом туре. Победитель второго тура становится президентом Бразилии.

Во втором туре приняли участие кандидаты Луис Инасиу Лула да Силва и Жаир Болсонару, так как в первом туре Да Силва набрал лишь 48,43 % голосов, а Болсонару — 43,20 %. По итогам второго тура президентом был избран Да Силва, получивший 50,90 % голосов.

Результаты

Выборы в Конгресс 
Национальный конгресс включает две палаты: Палату депутатов, являющуюся органом общенационального представительства, и Федеральный сенат — палату представительства субъектов федерации. Продолжительность легислатуры составляет четыре года.

Нижняя палата Национального конгресса — Палата депутатов состоит из представителей народа, избранных по пропорциональной системе в каждом штате, в каждой территории и в федеральном округе. Число депутатов, как и представительство территориальных единиц в Палате, устанавливаются дополняющим законом, который принимается в течение года, предшествующего выборам. Представительство штатов и федерального округа должно быть пропорционально численности их населения и составляет от 8 до 70 депутатов. Каждая территория избирает четырёх депутатов. В настоящее время Палата депутатов насчитывает более 500 депутатов. Мандаты распределяются по правилу наибольшей средней с учётом преференций, полученных кандидатами списка. В случае открытия вакансии она замещается кандидатом того же партийного списка, по которому получил мандат выбывший депутат.

Верхняя палата — Федеральный сенат включает 81 члена, избираемых на 8 лет по норме: три сенатора от каждого штата и от федерального округа; палата обновляется каждые четыре года, причём сначала на 1/3, а затем на 2/3. Вместе с сенатором избираются два его заместителя. Выборы сенаторов проводятся по мажоритарной системе. Когда происходит обновление 2/3 палаты, то каждый избиратель голосует за двух кандидатов, один из которых считается первым. Если место в палате становится вакантным, то оно занимается заместителем. Если вакансия возникла, когда до новых всеобщих выборов остаётся более 15 месяцев, проводятся частичные выборы на оставшийся период.

Кандидаты в президенты

Примечания 

2022 год в Бразилии
2022
Бразилия
Октябрь 2022 года